Billion (scris cu doi l) se poate referi la:

 Billion (companie), fabricant de modemuri
 Billion Girl, serie de shōjo manga
 Golden billion, termen folosit pentru a desemna oamenii bogați din țările dezvoltate
 Jack Billion (născut în 1939), candidat al Partidului Democrat la funcția de guvernator al statului Dakota de Sud

Vezi și 
 Bilion